Lluís Duran i Barrionuevo (1922), metge radiòleg
 Lluís Duran i Massaguer (1922-1999), compositor de sardanes, músic i hostaler
 Lluís Duran i Ventosa (1870-1954), polític, advocat i periodista
 Lluís Duran (actor), actor